Miejscowości w USA:
 Blaine – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Lawrence
 Blaine – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Anoka
 Blaine – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Blaine – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Blaine – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Grainger
 Blaine – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whatcom
 Blaine – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
Gminy w USA:
 Blaine (ang. Blaine Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ida
 Blaine (ang. Blaine Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wright
 Blaine (ang. Blaine Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Blaine (ang. Blaine Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Blaine (ang. Blaine Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Blaine (ang. Blaine Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Blaine (ang. Blaine Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Blaine (ang. Blaine Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Benzie
 Blaine (ang. Blaine Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Adams
 Blaine (ang. Blaine Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Blaine (ang. Blaine Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Cuming
 Blaine (ang. Blaine Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Kearney
 Blaine (ang. Blaine Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
 Blaine (ang. Blaine Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
 Blaine (ang. Blaine Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Blaine (ang. Blaine Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jerauld
 Blaine (ang. Blaine Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Blaine (ang. Blaine County) – w stanie Idaho
 hrabstwo Blaine (ang. Blaine County) – w stanie Montana
 hrabstwo Blaine (ang. Blaine County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Blaine (ang. Blaine County) – w stanie Oklahoma

es:Anexo:Líderes de Gimnasio de Kanto#Blaine